Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 se dispute du 12 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Christine Truman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Christine Truman.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Beckenham

Navigation 

dames 1961
Beckenham